Mészáros Gyula (1883–1957) turkológus
 Mészáros Gyula (1928) filmrendező
 Mészáros Gyula (1940) agrármérnök, politikus, országgyűlési képviselő (KDNP)
 Mészáros Gyula (1942) agrárközgazdász
 Mészáros Gyula (1943) villamosmérnök
 Mészáros Gyula (1970) lovasoktató és kiképző
 Mészáros Gyula (?) régész
 Mészáros Gyula (1929–2015) erdőmérnök, helytörténész

Jegyzetek